SMS Cormoran (1892) – incrociatore (poi cannoniera) della Kaiserliche Marine, varato il 17 maggio 1892 e autoaffondato il 28 settembre 1914.
 SMS Cormoran (1909) – incrociatore ausiliario della Kaiserliche Marine (ex mercantile russo Ryazan catturato), varato nel 1909 e autoaffondato il 7 aprile 1917.